Vejerslev (parochie, Favrskov), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Favrskov
 Vejerslev (parochie, Morsø), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Morsø